Bagheera – personaggio immaginario de Il libro della giungla
 Bagheera – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Matra-Simca Bagheera – autovettura della Matra e della SIMCA
 USS Bagheera (SP-963) – nave militare statunitense